Niemcy:
 Benz – gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie w powiecie Nordwestmecklenburg
 Benz – gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Vorpommern-Greifswald

Osoby:
 Bertha Benz – żona Carla, pierwsza pokonała dystans 100 km automobilem
 Carl Benz – niemiecki inżynier
 Julie Benz – amerykańska aktorka
 Nikki Benz – kanadyjska aktorka pornograficzna

Inne:
 Benz & Cie. – przedsiębiorstwo motoryzacyjne
 Daimler-Benz – koncern motoryzacyjny
 Mercedes-Benz Group – koncern motoryzacyjny
 Mercedes-Benz – marka samochodów, ciężarówek, autobusów i pojazdów specjalistycznych